Saint Clair of Saint-Clair (ook wel St. Clair of St Clair gespeld) kan verwijzen naar:

Geografie
St. Clair (rivier), een rivier op de grens van Canada en de Verenigde Staten
St. Clair (Ontario), een plaats in Canada
St. Clair County (dp), meerdere counties in de Verenigde Staten
Saint Clairmeer, een meer op de grens van Canada en de Verenigde Staten

Plaatsen in Frankrijk
Saint-Clair (Ardèche)
Saint-Clair (Lot)
Saint-Clair (Var)
Saint-Clair (Vienne)
Saint-Clair (Tarn-et-Garonne)
ook:
Saint-Clair-d'Arcey, Eure 
Saint-Clair-de-Halouze, Orne 
Saint-Clair-de-la-Tour, Isère 
Saint-Clair-du-Rhône, Isère 
Saint-Clair-sur-Epte,  Val-d'Oise
Saint-Clair-sur-Galaure, Isère 
Saint-Clair-sur-l'Elle,  Manche 
Saint-Clair-sur-les-Monts,  Seine-Maritime

Plaatsen in de VS
St. Clair (Minnesota)
St. Clair (Missouri)
St. Clair (Michigan)
St. Clair Shores (Michigan)
St. Clair (Pennsylvania)
Upper St. Clair (Pennsylvania)

Personen
De heilige Clara van Assisi (St. Clair(e), St. Clara)
Floyd J. Saint Clair (1871–1942), een Amerikaans componist en musicus
Bonnie St. Claire, Nederlands zangeres

Overig
St. Clair (metrostation), een metrostation in Toronto